Verbena – rodzaj roślin zielnych z rodziny werbenowatych
 Verbena – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Chilton